Куцівська сільська рада — Кіровоградська область, Новгородківський район
 Куцівська сільська рада — Черкаська область, Смілянський район